Рокфе́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 680 км на південь від Парижа, 180 км на південний захід від Монпельє, 55 км на південний захід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 121 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 251,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Рокфей на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Рокфей на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од